Влади́мирский спуск — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Владимирский спуск — улица в городе Владимир

Владимирский спуск () — улица в городе Киев